Nagy Ibolya (1863–1946) drámai színésznő
 Nagy Ibolya (1957) festőművész
 Nagy Ibolya (1962) színésznő, énekesnő, műsorvezető
 Nagy Ibolya (1965) műugró, edző